Лас Канојитас има више значења:

 Лас Канојитас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Канојитас (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику